Французское королевство традиционно подразделялось на провинции (в современной русской исторической литературе их принято называть историческими областями), а 4 марта 1790 (во время французской революции) Франция была разбита на департаменты с целью заменить преданность населения своим феодальным регионам на лояльность центральному правительству в Париже. Старые названия провинций до сих пор используются географами для обозначения природных регионов, и некоторые регионы Франции называются так же, как провинции, чье место они заняли.

Провинции Франции возникали на основании droit coutumier (традиционного права), а не декрета правительства. Провинция, также называемая pays, «страна», определялась общими для её территории законами. Одна провинция могла быть частью другой (например, Бресс была частью Бургундии).

Поэтому не существует официально утверждённого перечня провинций, хотя для описания устройства Франции в период перед революцией можно взять перечень генералитетов. Нижеследующий список включает наряду с ними ещё и исторические провинции.

Провинции Королевства в 1789 году 
Эти территории в 1789 году входили в состав французского королевства:

Эти территории в 1789 году не входили в состав французского королевства, но принадлежат Франции сегодня:

См. также 
 Регионы Франции

История Франции